Pest is een comitaat in het midden en noorden van Hongarije. De hoofdstad is Boedapest, maar deze valt als hoofdstad van Hongarije buiten het comitaat. Het comitaat heeft 1.217.476 (2011) inwoners. Door suburbanisatie vanuit Boedapest en de trek vanaf het platteland naar de omgeving van de hoofdstad groeit de bevolking van het comitaat gestaag. In 2019 telde Pest 1.278.874 inwoners.

Geografie
Het comitaat ligt rond de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het grenst aan de Slowaakse regio Nitra in het uiterste noordwesten, en aan de Hongaarse comitaten Nógrád in het noordoosten, Heves en Jász-Nagykun-Szolnok in het oosten, Bács-Kiskun in het zuiden, Fejér in het westen en Komárom-Esztergom in het noordwesten.

De rivier de Donau stroomt van het noordwesten, met een boog naar het zuidwesten van het comitaat. In het noorden ligt het grootste deel van het Nationaal Park Donau-Ipoly en in het zuiden een deel van het Nationaal Park Kiskunság.

Geschiedenis
Het comitaat Pest is ontstaan in de elfde eeuw en bestond toen uit het noordoostelijke deel van het huidige comitaat. Het werd samengevoegd met het naburige comitaat Pilis voor de vijftiende eeuw. In de zeventiende eeuw kwam daar de regio rond Solt bij en in 1876 Kiskunság ("Klein Koemanië"). Het resultaat was het comitaat Pest-Pilis-Solt-Kiskun.

Het huidige comitaat Pest werd gevormd na de Tweede Wereldoorlog toen het voormalige comitaat Pest-Pilis-Solt-Kiskun in twee delen werd gesplitst. Het noordelijke deel werd het comitaat Pest en het zuidelijke deel kwam bij het comitaat Bács-Kiskun.

Bevolking 
Het comitaat had tijdens de volkstelling van 2011 in totaal 1.217.476 inwoners. Hiervan behoorden er 71.033 tot de minderheden.
De belangrijkste minderheden in aantallen:
 Duitsers 24 994
 Roma 20 065
 Slowaken 6 051
 Roemenen 3 966
 Serviërs 1 376

Districten in Pest

Het comitaat is sinds 2013 verdeeld in de volgende districten (Járások als vervangers van de voorheen bestaande deelgebieden (Kistérségek):

Steden en dorpen

Stad met comitaatsrecht
 Érd (sinds 2005)

Andere steden
(gesorteerd naar bevolkingsomvang, volgens de census van 2001. Érd is hier ook meegenomen, omdat in 2001 Érd nog geen "stad met comitaatsrechten" was)

Dorpen

Comitaat van Hongarije